Konwent Seniorów – organ Sejmu i Senatu RP
 Konwent Narodowy – zgromadzenie prawodawcze z okresu rewolucji francuskiej 1789 roku
 Konwent Polonia – najstarsza polska korporacja akademicka założona w 1828 roku
 Konwent Unii Europejskiej – działający w latach 2001–2003 
 konwent zakonny – jednostka organizacyjna zakonu, także dom zakonny (klasztor)
 konwent fanów – zjazd fanów jakiejś tematyki, najczęściej fantastyki i gier fabularnych

Zobacz też 
 Konwent Organizacji A
 Konwent B